Chamber steht für:
 Chamber (Band), deutsch-österreichische Musikgruppe
 Chamber TV, das luxemburgische Parlamentsfernsehen
 Chambre des Députés (Luxemburg), das luxemburgische Parlament

Siehe auch:
 Chambers